Лимонар има више значења:

 Лимонар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лимонар (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лимонар (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лимонар (књига)